Clay Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clay Center (Butler County, Kansas)
 Clay Center (Clay County, Kansas)
 Clay Center (Nebraska)
 Clay Center (Ohio)